Вислицкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Вислицкий, Адам (1836—1913) — польский публицист, журналист, издатель.
 Вислицкий, Владислав (1829—1889) — польский композитор.
 Вислицкий, Иосиф-Николай (1805—1887) — польский писатель.
 Вислицкий, Ян — польско-латинский писатель XVI века.